Lång är ett svenskt efternamn, som kan stavas på något olika sätt. Den 31 december 2012 fanns i Sverige följande antal personer med stavningarna 
 Lång 879
 Långh 35
Totalt blir detta 914 personer. Namnet har använts som soldatnamn.

Personer med efternamnet Lång
 Carl-Olof Lång (1928–1986), journalist, regissör, radio- och TV-producent
 David Lång (född 1972), politiker och finanstjänsteman, sverigedemokrat
 Fredrik Lång (född 1947), finlandssvensk författare och filosofie doktor
 Helmer Lång (1924–2014), författare och litteraturvetare
 Karl Johan Lång (1934–1998), finlandssvensk jurist
 Öjevind Lång (1948–2011), författare, poet och översättare

Annat 
 Ture Lång, staty i Skänninge
 Lång, Dalarna, sjö i Leksands kommun
 Lång, Grums socken, herrgård i Värmland

Källor 

Svenska efternamn
Soldatnamn